Железково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Железково — деревня в Березинском районе Минской области.

Россия 
 Железково — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Железково — деревня в Краснинском районе Смоленской области.